Леона́рд А́льберт (Ле́нни) Кра́виц (; род. 26 мая 1964, Нью-Йорк) — американский певец, автор песен, мультиинструменталист, продюсер, аранжировщик и актёр. Его «ретро»-стиль соединяет вместе элементы таких музыкальных направлений, как рок, соул, фанк, регги, психоделия, фолк и баллады.

В дополнение к роли вокалиста, он во время записи в студии зачастую сам играет все партии гитар, баса, клавишных, барабанов и перкуссии. Четыре года подряд получал награду Грэмми в номинации «Лучшее мужское вокальное рок-исполнение» — с 1998 по 2002 годы. В рейтинге «VH1’s 100 Greatest Artists of Hard Rock» он стоит на  Ленни Кравиц продал примерно  своих записей по всему миру. Дочь Ленни Зои Кравиц пошла по стопам отца и помимо съёмок в кино также играет на гитаре и поёт.

В качестве артистов, значительно повлиявших на него, называет Принса, Дэвида Боуи, Стиви Уандера и Пола Маккартни.

Биография 

Родился в семье продюсера канала «NBC TV News» Сая Кравица еврейского происхождения, родившегося в Нью-Йорке, и актрисы Рокси Рокер, родившейся в Майами в семье выходцев с Багамских островов и выросшей в нью-йоркском Бруклине. Был назван в честь своего дяди, Леонарда Кравица, погибшего в ходе Корейской войны. Его дед со стороны отца родился на территории Украины  в еврейской семье. Прадед родился в Киеве.

В 2014 году Кравиц был приглашён в Россию для выступлений в культурно-развлекательной части автогонки «Формулы-1» Гран-при России в Сочи. Гонорар музыканта составил  рублей.

Карьера

1989—90: Дебют и работа с «Virgin Records» 
Звукозаписывающие компании продолжали считать музыку Ленни «недостаточно чёрной» или «слишком белой», так что Кравиц решил самостоятельно записать весь альбом. В 1985 он встретился с басистом, и, по совместительству, звукорежиссёром Генри Хиршем, с которым на студии в Хобокене они создали первые «демо». Им обоим нравились R&B, джаз и рок, и оба разделяли интерес к использованию при записи «живых» инструментов и раритетного записывающего оборудования. В будущем Ленни будет сотрудничать с Генри при создании большей части своих альбомов. В течение следующих полутора лет Кравиц и Хирш работали над сборником, а отец Ленни оплачивал аренду студии. Также Кравиц познакомился с саксофонистом Карлом Денсоном и пригласил его для участия в записи трека «Let Love Rule». Игра Денсона настолько впечатлила Ленни, что Карл появился и в других композициях, а также следующие пять лет выступал в турах вместе с Кравицем.

В канун Нового 2000 года выступил с Принсом на концерте, получившим название Rave Un2 the Year 2000.

Дискография 

 1989 — Let Love Rule
 1991 — Mama Said
 1993 — Are You Gonna Go My Way
 1995 — Circus
 1998 — 5
 2001 — Lenny
 2004 — Baptism
 2008 — It Is Time for a Love Revolution
 2011 — Black and White America
 2014 — Strut
 2018 — Raise Vibration

Фильмография 
 2001 — Образцовый самец — в роли самого себя
 2009 — Сокровище — медбрат Джон
 2012 — Голодные игры — Цинна
 2013 — Голодные игры: И вспыхнет пламя — Цинна
 2013 — Дворецкий — дворецкий Джеймс Холлоуэй
 2022 - Моя пиратская свадьба

Награды 
 Орден Искусств и литературы (Франция; декабрь 2011)

Примечания

Ссылки 

 
 Ленни Кравиц на Mtv
 
Официальная страница Ленни Кравиц в социальной сети ВКонтакте

Выпускники Средней школы Беверли-Хиллз
Певцы и певицы США
 
Лауреаты премии American Music Awards
Лауреаты премии BRIT Awards
Лауреаты премии «Грэмми»
Победители MTV Video Music Awards
Исполнители Virgin Records
Исполнители Atlantic Records
Мультиинструменталисты США
Соло-гитаристы
Ритм-гитаристы
Рок-вокалисты США
Рок-гитаристы США
Музыканты из Бруклина
Лауреаты Amadeus Austrian Music Award